Чиппева — округ (графство) у штаті Вісконсин, США
 Чиппева — округ (графство) у штаті Міннесота, США
 Чиппева — округ (графство) у штаті Мічиган, США